Školské sestry sv. Dominika s mateřincem ve Wanganui jsou nejmenší větví školských dominikánek spolupracujících s Bratrstvem sv. Pia X. Další dvě výrazně početnější kongregace jsou sestry s mateřincem v Brignolles a Fanjeaux.

Historie 
Kongregace, ze které se odvozují dominikánské sestry na Novém Zélandu, má svůj původ v misii z irského kláštera Sion Hill v roce 1871, od kterého je možné vysledovat linii až k sv. Dominikovi. Za začátek současného konventu ve Wanganui je možno považovat rok 1997, kdy první sestra, Matka Marie Micaela O.P. začala vyučovat ve škole Bratrstva sv. Pia X. V roce 2002 se k ní připojily dvě slečny, které se postupně rozrostly na současných přibližně 20 profesek.

Římskokatolické řeholní kongregace